Musa Araz, né le  à Fribourg en Suisse, est un footballeur helvético-turc, qui évolue au poste de milieu central au sein du FC Sion.

Biographie

En club

Statistiques

Notes et références

Liens externes 

Footballeur suisse
Sportif fribourgeois
Joueur du FC Le Mont-sur-Lausanne
Joueur du FC Winterthour
Joueur du FC Lausanne-Sport
Joueur du Konyaspor
Joueur du Bursaspor
Joueur du Neuchâtel Xamax FCS
Joueur du FC Sion
Naissance en janvier 1994
Naissance dans le canton de Fribourg